NSK steht für:
 Nachschiesskurs (Teil der Schiesspflicht nach schweizerischem Recht)
 Neue Slowenische Kunst, slowenisches Künstlerkollektiv
 „Nihon Sumō Kyōkai“, siehe Japanischer Sumōverband
 NSK (Unternehmen), japanisches Unternehmen
 Nationalsozialistische Parteikorrespondenz, Pressedienst der NSDAP
 kroatisch „Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu“, die National- und Universitätsbibliothek Zagreb
 Neuer Stuttgarter Kommentar, Auslegungen im Verlag des Katholischen Bibelwerks (NSK.AT und NSK.NT)
 NOx-Speicherkatalysator

N.-S.-K. steht für:
 Nord-Süd-Kommission

nsk steht für:
 Naskapi-Sprache (ISO-639-3-Code), Cree-Dialekt, Sprache der nordamerikanischen Cree

NSK